Катріна Адамс і Черіл Джонс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Беттіна Фулько і Мерседес Пас виграли титул, перемігши у фіналі Карін Баккум і Сімоне Шилдер з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Беттіна Фулько /  Мерседес Пас (чемпіонки)
 Карін Баккум /  Сімоне Шилдер (фінал)
 Адріана Віллагран /  Emilse Raponi-Longo (1-ше коло)
 Жизеле Міро /  Габріела Моска (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Rainha Cup Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд